Plusieurs villes ou communes possèdent une rue, une place ou un chemin de la Louve :

Belgique 
 Place de la Louve à La Louvière
 Rue de la Louve à Somme-Leuze

France 
 Rue de la Louve à Calvisson
 Rue de la Louve à Cessey-sur-Tille
 Rue de la Louve à Grasse
 Rue de la Louve à Sèvres
 Rue de la Louve à Vaux-le-Pénil

Suisse 
 Place de la Louve à Lausanne
 Rue de la Louve à Lausanne
 Chemin de la Louve à Gland

Louve Rue